Ibertsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ibertsberger (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Lukas Ibertsberger (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Robert Ibertsberger (* 1977), österreichischer Fußballspieler